Pignatti kan som auktorsförkortning betyda:

 Sandro Pignatti
 Sandro Alessandro Pignatti

Robotskapade auktorsförkortningar